Es gibt mehrere Personen mit dem Namen Synesisus:
 Den griechischen Schriftsteller und Bischof Synesios von Kyrene.
 Einen Märtyrer und Heiligen Synesius mit Gedenktag 4. Mai, dessen Gebeine seit dem 11. Jahrhundert in Lucca bezeugt sind, und über dessen Herkunft und Passion keine Tatsachen bekannt sind.
 Einen Märtyrer und Heiligen Synesius mit Gedenktag 12. Dezember, der in Rom Lektor war und unter Aurelian hingerichtet wurde.
 Einen Märtyrer und Heiligen Synesius aus Nikomedia, der Legende nach vor seiner Bekehrung ein heidnischer Zauberer namens Theophan, dessen Gedenktag in der römisch-katholischen Kirche am 3. Januar zusammen mit dem des Heiligen Theopemptus gefeiert wird, und der mit diesem unter Diokletian hingerichtet worden sein soll.
 Einen nur lokal verehrten Katakombenheiligen Synesius in der Aargauer Kleinstadt Bremgarten, dem kein offizieller kirchlicher Gedenktag, sondern nur das örtliche, jeweils am 4. Sonntag des Oktober stattfindende Synesifest gewidmet ist. Siehe Stadtkirche Bremgarten